Сан-Себаштіан (, «святий Себастіян») — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Себаштіан (Гімарайнш) — парафія.
 Сан-Себаштіан-да-Педрейра — парафія.
 Сан-Себаштіан-душ-Карруш — парафія.